Klingbiel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Klingbiel (1953–2008), deutscher Basketballspieler, -trainer, -schiedsrichter und -funktionär
 Wilfried Klingbiel (* 1939), deutscher Fußballspieler (DDR)

Siehe auch:
 Klingebiel